Френдсвилл () — топоним США.

  — городок в Мэриленде.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Теннесси.

См. также
  — усадьба в Абердине (Шотландия).
  — муз. альбом (2016) .